Csou Jang (19??) kínai válogatott labdarúgónő
 Csou Jang (1988) kínai rúdugrónő, olimpikon
 Csou Jang (1991) olimpiai bajnok kínai rövidpályás gyorskorcsolyázónő